El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1984 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 53 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Kingdome de Seattle.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Georgetown, que conseguía su primer título, afrontando su segunda final tras la de 1982, derrotando en la final a la Universidad de Houston, que perdía su segunda final consecutiva. Pat Ewing, de los Hoyas, era elegido Mejor Jugador del Torneo, mientras que su entrenador, John Thompson, se convertiría en el primer entrenador afroamericano en ganar una final de la NCAA.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda preliminar

East Regional – Atlanta, Georgia

Midwest Regional – St. Louis, Missouri

Mideast Regional – Lexington, Kentucky

West Regional – Los Angeles, California

Final Four

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo del partido completo

Baloncesto en 1984
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA